

Patronyme 

 João Havelange (1916-2016), est un dirigeant brésilien de football. Il fut notamment président de la FIFA de 1974 à 1998.

Toponyme 

 Havelange (en wallon Havlondje) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur.
 Havelange  est un village de la commune d'Aywaille situé en Belgique (Région wallonne) dans la province de Liège.